Lavorel est un patronyme porté notamment par :

 Guy Lavorel (1943-), professeur de lettres, ancien président de l'université Jean Moulin Lyon 3 ;
 Henri Lavorel (1914-1955), réalisateur et producteur français de cinéma ;
 Jean-Claude Lavorel (1948-), entrepreneur français ;
 Sandra Lavorel (1965-), chercheuse française en écologie fonctionnelle.